Lichtspiele ist der Name bestimmter Filmtheater. Dazu zählen

in Lübeck:
 Burgtor-Lichtspiele 
 Eden-Lichtspiele
 U.T.-Lichtspiele 
 Lichtspiele Hoffnung, 
 Hochofen-Lichtspiele, 
 Union-Lichtspiele 
 Holstentor-Lichtspiele, 

Weitere:
 Tilsiter Lichtspiele, Berlin
 Union-Theater-Lichtspiele, Dresden 
 Burg-Lichtspiele, Ginsheim-Gustavsburg 
 Hochhaus-Lichtspiele, Hannover 
 Museum Lichtspiele, München
 Bahnhofs-Lichtspiele, vielerorts, meist nur kurz als "Bali" bezeichnet

Mit dem Begriff Lichtspiele werden aber auch lichttechnisch gestaltete Springbrunnen oder Fassadenbeleuchtungen bezeichnet.

Siehe auch:
 Lichtspielhaus
 Palast-Lichtspiele